Saint François Xavier (1506-1552) est un missionnaire jésuite espagnol (Navarre), reconnu comme saint par les catholiques et les anglicans. Il a donné son nom à :

 Saint-François-Xavier-de-Brompton, une municipalité de paroisse au Québec
 Saint-François-Xavier-de-Viger, une municipalité de paroisse au Québec
 Saint-François-Xavier (Manitoba), une municipalité rurale du Manitoba
  :
 cathédrale Saint-François-Xavier d'Adélaïde en Australie
 cathédrale Saint-François-Xavier de Grodno en Biélorussie.
 cathédrale Saint-François-Xavier de Bangalore en Inde.
 cathédrale Saint-François-Xavier de Chicoutimi au Québec.
 cathédrale Saint-François-Xavier de Banská Bystrica en Slovaquie.
 église Saint-François-Xavier à Paris.
  : églises de ce nom.
 Saint-François-Xavier, une station du métro parisien.
 La communauté Saint-François-Xavier, communauté catholique féminine enseignante.
 La mission Saint-François-Xavier, une mission jésuite de la Nouvelle-France.
 Le parc Saint François-Xavier à Colmar en France.